Ива́н Ива́нович Дми́триев (, село Богородское, Казанская губерния — , Москва) — литератор, сенатор, член Государственного совета, министр юстиции в 1810—1814 годах; русский поэт, баснописец, представитель сентиментализма. Член Российской академии (в 1797 году).

Биография 
Происходил из дворянского рода Дмитриевых, являвшихся потомками смоленских князей. Родился  году в имении отца, Ивана Гавриловича Дмитриева (1736—1818), — селе Богородском (ныне — с. Троицкое) Казанской (с 1780 года — Симбирской) губернии. Его мать, Екатерина Афанасьевна (1737—1814), принадлежала к богатому роду Бекетовых. Получила домашнее образование, несколько лет обучалась в частном пансионе Ф. Ф. Кабрита в Симбирске..

Восстание Пугачёва вынудило семью Дмитриева переехать в Москву. В 1772 году был записан солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк. В мае 1774 года Иван Иванович был привезён отцом в Петербург, окончил полковую школу, с 1776 года получил звание унтер-офицера, с 1778 года — сержанта.

Под влиянием журналиста Николая Новикова начал в 1777 году писать стихи, большей частью сатирического характера, но впоследствии сам их уничтожил. Впервые был опубликован в том же году в журнале Новикова «Санкт-Петербургские учёные ведомости», где было напечатано стихотворение «Надпись к портрету князя А. Д. Кантемира» с пожеланием успехов юному поэту. Ориентиром для Дмитриева служили стихи Ломоносова, Сумарокова, Хераскова. Дмитриев основательно ознакомился с произведениями лучших писателей французской литературы, а также и с римскими и греческими классиками во французских переводах.

В 1783 году состоялось знакомство с Николаем Карамзиным, дальним родственником Дмитриева. Под его влиянием Дмитриев обратился к книгам французских просветителей. В Карамзине Дмитриев нашёл не только друга, но и руководителя в литературных занятиях, советам и указаниям которого безусловно подчинялся.

В 1787 году произведён в прапорщики, в июле 1788 года, в связи с началом русско-шведской войны 1788—1790 года отправился с полком в поход к границе Финляндии. В боевых действиях не участвовал и в конце года вернулся в Петербург.

В 1790 году сблизился с Державиным, знакомство с которым, по словам Дмитриева, «открыло ему путь к Парнасу»; в доме Державина познакомился со многими знаменитыми поэтами и писателями (Д. И. Фонвизиным, И. Ф. Богдановичем, Н. А. Львовым, В. В. Капнистом).

В 1791 году в «Московском журнале», который издавал Карамзин, появился ряд произведений Дмитриева, в том числе и самая его известная песня «Голубок» («Стонет сизый голубочек»). Последняя тотчас же была положена на музыку и получила самое широкое распространение. Вслед за «Московским журналом» Карамзин приступил к изданию «Аглаи» и «Аонид», в которых Дмитриев также принял участие.

В 1795 году в Московской университетской типографии вышло первое издание его стихотворений под заглавием «И мои безделки» (по аналогии с карамзинскими «Моими безделками»). Согласно П. А. Вяземскому, Дмитриев и Карамзин, будучи друзьями, вначале собирались выпустить свои сборники стихотворений под одной обложкой, но по ряду обстоятельств Карамзин издал свою книгу («Мои безделки») раньше, поэтому Дмитриев назвал свой сборник сходно с книгой Карамзина. По версии исследователя Виктора Трофимовича Чумакова, книга Дмитриева стала первым печатным изданием, в котором встречается буква «ё». Первым словом, отпечатанным с буквой «ё», было «всё», затем «огонёк», «пенёк», «безсмёртна», «василёчик».

В том же году Дмитриев приступил к изданию песенника, в который вошли как его собственные песни, так и песни других поэтов, и который вышел в 1796 году под заглавием «Карманный песенник, или собрание лучших светских и простонародных песен».

Одновременно с литературными успехами, Дмитриев продолжал продвигаться и по службе: в 1789 году произведён в подпоручики, в 1790 году — в поручики, в 1793 году — в капитан-поручики. Служба, однако, тяготила Дмитриева, и он не раз испрашивал длительные отпуска, во время которых уезжал к себе на родину.

В начале 1796 года получил чин капитана гвардии и взял годовой отпуск с намерением выйти в отставку. Однако смерть Екатерины II заставила его вернуться в Петербург, где он, сказавшись больным, вышел в отставку в декабре 1796 года в чине полковника, но вскоре был неожиданно арестован по ложному доносу в подготовке покушения на Павла I. После выяснения недоразумения Дмитриев пользовался особыми милостями императора и в мае 1797 года был назначен одним из четырёх товарищей министра департамента уделов, в июне того же года с чином статского советника стал обер-прокурором 3-го департамента Сената.

Этот департамент сената заведовал делами Малороссии, Польского края, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии и Курляндии и должен был руководствоваться, кроме российских законов, Литовским Статутом, магдебургским правом и другими местными положениями на шведском, немецком и латинском языках. Из них на русский были переведены только земское уложение, Литовский Статут и Магдебургское право, причём перевод, по свидетельству Дмитриева, был совершенно неудовлетворительным. Прочие законы вообще не были переведены и для пользования ими необходимо было прибегать к помощи переводчиков, «ибо заведовавший польскими делами не знал польского языка, а остзейских провинций и Курляндии — ни немецкого, ни латинского». Наладить в таких условиях сносное управление едва ли представлялось возможным.

В 1798 году Дмитриев получил чин действительного статского советника. Он сделал представление генерал-прокурору Сената о необходимости проверить и исправить существующие переводы, перевести остальные законы, и всё это напечатать, но ничего так и не было сделано. Претерпев, кроме этой неудачи, много других неприятностей по службе, Дмитриев 30 декабря 1799 года вышел в отставку в чине тайного советника, поселился в Москве, где купил себе деревянный домик с небольшим садом у Красных ворот и целиком отдался литературной работе. Публиковал новые стихи в журнале Карамзина «Вестник Европы», подготовил издание своих «Сочинений и переводов» в трёх томах (М., 1803, 1805).

В 1805 году у Дмитриева в гостях был начинающий баснописец Крылов, который принёс свои басни. Дмитриев приветствовал их словами: «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его». Крылов под воздействием уговоров Дмитриева преодолел своё отвращение к басенному «роду» и стал писать басни систематически.

По приглашению Александра I вернулся на службу, в феврале 1806 года назначен сенатором 7-го (Московского) департамента Сената. В этой должности исполнял различные ответственные поручения. Так, в 1807 году ему было поручено наблюдать за сбором земского ополчения в Костромской, Вологодской, Нижегородской, Казанской и Вятской губерниях. В начале 1808 года отправлен в Рязань произвести следствие о злоупотреблениях по тамошнему питейному откупу. В конце того же года ему было поручено «исследовать втайне поступки Костромского губернатора Пасынкова», прославившегося многочисленными злоупотреблениями.

В 1809 году произошла его встреча с маленьким Александром Пушкиным. Случилось это в московской усадьбе графа Бутурлина, на Яузе. Дмитриев сказал о Пушкине: «Посмотрите, ведь это настоящий арапчик». Позднее он способствовал поступлению Пушкина в Царскосельский лицей.. Несмотря на критику Дмитриевым поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» за излишнюю фривольность, между поэтами сохранялись тёплые отношения, они состояли в переписке. В письмах 1835 года к Пушкину Дмитриев называет его «любезнейшим из наших поэтов» и «любимым нашим автором». Пушкин упоминал и цитировал Дмитриева в романе «Евгений Онегин».

В 1810 году Дмитриев был назначен членом Государственного совета. С 17 января 1810 по август 1814 года был министром юстиции. Стремился упорядочить деятельность судебных органов, принял ряд мер к ускорению делопроизводства, сокращения количества инстанций и устранения некоторых злоупотреблений в гражданских и уголовных палатах. Также пытался улучшить личный состав судебных чинов. Занявшись вместе с министром финансов рассмотрением торгов по винному откупу, увеличил доход казны на несколько миллионов, за что получил орден Св. Александра Невского и премию в 50 000 рублей. Не забыв вопроса об издании переводов местных узаконений, распорядился исправить и напечатать в 1811 году перевод Литовского Статута. По его инициативе была учреждена Комиссия для рассмотрения переводов уложения грузинского царя Вахтанга и Комиссия для рассмотрения неоконченных дел Финляндии, причём была ликвидирована Коллегия финляндских дел.

В должности министра Дмитриев подчеркнуто сторонился интриг, следуя прежде всего букве закона, из-за чего произошло много конфликтов, в частности ссора с Державиным, ходатайство которого «по закону невозможно было удовлетворить». Вследствие столкновений с управляющим делами Комитета министров П. С. Молчановым и другими сановниками, а также многочисленных жалоб и доносов императору, был вынужден подать в отставку. На прощальной аудиенции Александр I, очень милостиво принявший его, спросил, держа с ласковым видом за руку: «Даешь ли слово со временем опять сойтиться?» Но Дмитриев откровенно ответил, что он столько перенёс неприятностей, что никак не может связать себя словом.

После увольнения со службы окончательно уехал в Москву, где ещё в конце 1812 года купил участок у Патриаршего пруда, и приступил к постройке дома по проекту известного архитектора А. Л. Витберга, автора первоначального проекта храма Христа Спасителя. В 1816—1819 годах состоял председателем комиссии для пособия жителям Москвы, разоренным от пожара и неприятеля. Всего комиссией было рассмотрено 20 959 прошений, из которых на удовлетворение 15 320 было израсходовано 1 391 280 рублей. За успешную работу был в 1818 году награждён чином действительного тайного советника и орденом св. Владимира I степени. После этого Дмитриев окончательно оставил служебную деятельность. Последние годы своей жизни Дмитриев провёл почти безвыездно в Москве. Мало занимаясь литературными делами, он написал лишь несколько басен и литературных мелочей и исправлял старые стихотворения для новых переизданий трёхтомного собрания сочинений. Работал над мемуарами («Взгляд на мою жизнь», завершены в 1825 году, впервые опубликованы в 1866 году), охватывающими период 1760-х — 1820-х годов.

Умер в Москве . Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Портреты

Награды 

 Орден Святой Анны 2-й степени (29 мая 1799)
 Орден Святой Анны 1-й степени (18 ноября 1806)
 Орден Святого Александра Невского (30 августа 1809)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (16 июня 1819)

Творчество 
Известность Дмитриеву принесли стихотворные сказки и песни, публиковавшиеся в «Московском Журнале». 1794 год, по собственным словам Дмитриева, был для него самым «поэтическим годом». В этом году написаны лучшие его произведения — оды «К Волге», «Глас патриота на взятие Варшавы», «Ермак» и сатира «Чужой толк», сразу доставившие ему почётное место среди современных ему поэтов.

Басни и сказки Дмитриева, хотя они почти все переведены с французского, считались лучшим украшением его литературного венка, чему сильно способствовали внешние их качества — лёгкий язык, свободная и плавная версификация. Настоящим уделом его таланта была, несомненно, сатира.

Сатирическое направление видно во многих его произведениях, но особенно резко оно выразилось в «Чужом толке». Сатира эта была вызвана распространившейся тогда страстью писать оды. Осмеивая одописцев, Дмитриев имел в виду не Ломоносова или Державина, а их многочисленных подражателей, из которых большинство не только не обладало поэтическим дарованием, но даже не понимало, в чём заключается сущность поэтических произведений вообще. Стараясь освободить стихотворный язык от тяжёлых и устаревших форм, придать ему лёгкость, плавность и привлекательность, Дмитриев стал, наряду с Карамзиным, одним из преобразователей русского стихотворного языка.

Примечания

Литература 

 Иван Иванович Дмитриев (1760—1837): Жизнь. Творчество. Круг общения / Ред. А. А. Костин, Н. Д. Кочеткова. — СПб., 2010. — 244 с.
 Коровин В. Л. Дмитриев, Иван Иванович // Энциклопедия Кругосвет
 Федорченко В. Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. Т 1. — М., 2001

Ссылки 
 Сочинения Дмитриева на сайте Lib.ru: Классика
 Биография
 Статья об И. И. Дмитриеве в «Словаре русских писателей XVIII века»
 Дмитриев И. И. Письма 1803—1836 годов Ивана Ивановича Дмитриева к Дмитрию Ивановичу Языкову / Сообщ. А. Ф. Бычковым // Русский архив, 1868. — Изд. 2-е. — М., 1869. — Стб. 1081—1102.
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Русские писатели XVIII века
Русские поэты
Министры юстиции Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Академии Российской
Члены Московского Английского клуба до 1917 года
Похороненные в некрополе Донского монастыря
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Семёновцы